Sosin ist der Familienname folgender Personen:

 Łukasz Sosin (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Weniamin Innokentjewitsch Sosin (1896–1956), sowjetischer Schachmeister und -theoretiker